Жолквер Никита Александрович (23 января 1959, Москва) — советский и российский журналист, публицист, телеведущий.

Биография 
Никита Жолквер родился 23 января 1959 года в Москве в семье журналистов. Его отец Александр Жолквер (1924-2008) работал корреспондентом Гостелерадио СССР в ГДР. Никита с 3-х лет живет в Берлине. Из-за частых переездов родителей меняет много школ, учась то в России, то в Германии. В 1981 году Никита оканчивает МГИМО по специальности журналистика.

Карьера 
С 1987 года работает журналистом, сначала в московском еженедельнике "Новое время", а с 1992 года  в медиакомпании "Deutsche Welle" в Кёльне, с 1995 по 1999 год — заместителем главного редактора русской редакции. После переезда правительства в Берлин Никита становится первым редактором и парламентским корреспондентом медиакомпании "Deutsche Welle". Голос Никиты Жолквера хорошо знаком слушателям этой радиостанции. С 2009 по 2014 гг. Никита вёл еженедельную политическую программу на канале RTVi «Германия за неделю».

Семья 
 Жена Ольга  —  журналистка
 Дочки–близнецы —  Александра и Вероника.

Хобби 
Подводное плавание в Красном море и бальные танцы.

Примечания

Ссылки 
 Никита Жолквер: В момент воссоединения Германии я завидовал счастью немецкого народа 
 Никита Жолквер: «Трудно рассчитывать на проевропейские реформы в стране, где общество настроено так нетерпимо!»

Выпускники МГИМО
Журналисты Германии